«Всеми правдами» (; ) —  индийский фильм режиссёра Хари, вышедший в прокат 1 мая 2003 года в оригинале на тамильском языке. Главные роли сыграли Викрам и Триша Кришнан, Кота Шриниваса Рао дебютировал в тамильском кино в отрицательной роли. Сюжет фильма рассказывает о честном полицейском, который начал брать взятки под давлением системы. Вместе с  картина положила начало тенденции снимать фильмы о полиции в Колливуде.

«Всеми правдами» стал самым кассовым тамильским фильмом в 2003 году и был переснят на телугу, бенгальском, каннада и хинди. Картина также принесла актёру Вивеку несколько премий за лучшее исполнение комической роли. В 2018 году вышло продолжение .

Сюжет 
Арусаами переводят на должность заместителя комиссара в Тирунелвели, где нелегальной торговлей и другими незаконными делами заправляет Пирумал Пичи по прозвищу «Попрошайка». Арусами начинает с того, что требует от своих подчинённых неукоснительного исполнения приказов. Подыскивая жильё, он знакомится с Бхуваной, которая принимает его с помощником за воров.

Когда его вызывает к себе Пирумал Пичи, он, несмотря на славу честного полицейского, соглашается принять взятку в обмен на некоторые уступки со стороны криминального авторитета. Он продолжает наводить порядок в городе используя нетрадиционные методы, которые делают его похожим на бандита, а не полицейского. Параллельно развиваются его отношения с Бхуваной. Однако девушка узнаёт, что он берёт взятки, и разочаровывается.

Арусаами встречается с ней, чтобы всё объяснить. Его отец хотел видеть сына полицейским, так что продал свою землю и заложил дом, чтобы выплатить взятку за рабочее место. Арусаами пытался честно выполнять свою работу, из-за чего его постоянно переводили с места на место, а в Тричи заклеймили взяточником по ложному обвинению. После этого у него опустились руки, но отец посоветовал ему не сдаваться, брать взятки, но добиваться справедливости другими путями. Разговор Бхуваны и Арусаами видит её родственница, после чего молодых людей решают поженить.

Правящей партией в городе была объявлена однодневная забастовка, а Пирумал Пичи потребовал, чтобы в этот день все магазины в городе были закрыты. Однако по просьбе владельцев магазинов Арусаами обеспечил им защиту, чтобы в этот день они могли работать безбоязненно. В ответ Пирумал Пичи устроил беспорядки в день свадьбы заместителя комиссара, в ходе которого были разгромлены несколько лавок и убиты их владельцы, а также четверо полицейских. Арусаами вынужден был уйти с празднования. Поехав к организатору беспорядков, он пообещал ему, что снова заставит того просить милостыню, лишив всего, что у него есть, получил ответ, что у него есть на это неделя, так как Пирумал Пичи добился того, чтобы его снова перевели.

На следующий день Арусаами приказал закрыть все незаконные предприятия Пирумала, разгромить его магазины алкоголя и конфисковать автобусы и грузовики без лицензии. Когда люди Пирумала пришли к нему с угрозами, он арестовал их предводителя. Когда они добились разрешения на проведение забастовки, надеясь по её прикрытием уничтожить своего врага, Арусаами смог повернуть ситуацию против них. Поняв, что он не может совладать с полицейским через свои связи, Пирумал Пичи нанял головорезов, чтобы убить его. Когда ничего не вышло, он нашёл человека, чтобы тот взорвал дом Арусаами. Тому удалось узнать о планах врага, но он решил оставить всё как есть, чтобы потом посадить Пирумала за террористическую деятельность. Однако во взрыве погиб отец Арусаами, который в этот день приехал к сыну из деревни.

Арусаами потребовал, чтобы ему дали арестовать Пирумала, и предоставил своему начальству документы, подтверждающие, что все деньги полученные им в качестве взятки, были переданы на благотворительность. После этого высшие полицейские чины, ранее выгораживающие Пирумала Пичи, отвернулись от него. Тот бросился в бега, но был найден Арусаами, который сказал, что если он арестует Пирумала — пострадают люди, если убьёт — сделает его мучеником, поэтому Пирумал навсегда останется в бегах…

В ролях 

 Викрам — заместитель комиссара С. Арусаами / Саами
 Триша Кришнан — Бхувана
  — Пирумал «Попрошайка» Пичи
  — инспектор Парамашивам
  — отец Арусами
  — отец Бхуваны
  — мать Бхуваны
  — дедушка Бхуваны
 Манорама — бабушка Бхуваны
  — сестра Бхуваны
 Вивек — Венкатараман Айенгар, зять Бхуваны
  — депутат Атангкараи Шанмугам
  — депутат Айяретту Сундарам
  — Шивакаси Паттасу Раман, подручный Пирумала
  — окружной коллектор Тирунелвели
  — коррумпированный офицер полиции

Производство 
«Всеми правдами» имел большой на то время бюджет, который оценивался в 5 крор (50 млн рупий). Производством фильма занималась Пушпа Кандасами, дочь К. Балачандера — основателя . В качестве режиссёра был приглашен Хари, ранее работавший ассистентом у Балачандера, на счету которого был только один фильм .

Главная роль досталась Викраму, который в предыдущие два с половиной года снялся в пяти хитах.
Триша Кришнан была выбрана в качестве героини, поскольку кинокомпания хотела «героиню, которая не была в паре с Викрамом раньше». Это был третий фильм актрисы в Колливуде.

Съёмки проходили в городах Тирунелвели, Салем,  и  штата Тамилнад.
В Карайкуди снималась сцена, где на Викрама нападают бандиты на выходе из храма. Съёмки заняли пять дней, постановкой боя занимался Суббараян ().

Саундтрек

Критика 
Малати Рангараджан из The Hindu отметила, что режиссёр Хари смог выдержать баланс между различными компонентами, чтобы привлечь интерес всех типов зрителя, но добавила, что есть также недоработки.
В отзыве с  фильм был назван типичной масалаой, включающей все девять рас, но рекомендован только поклонникам боевиков, где нет запрещённых приёмов.
NowRunning заключил, что лишь некоторые сцены делали фильм немного интересным, а флешбэк о взяточничестве Викрама и его вступления в полицию вытянул вторую половину картины.
Баладжи Баласубраманиам с сайта Thiraipadam.com написал, что фильм имеет довольно быстрый темп, и другие составные части, такие как романтика и комедия, не ущемляют его слишком сильно.

Награды 
Filmfare Awards South (Тамили)
 Номинация за лучший фильм
 Номинация за лучшую режиссуру — Хари
 Номинация за лучшую мужскую роль — Викрам
 Номинация за лучшую музыку к песням — Харрис Джаярадж
 Премия за лучшее исполнение комической роли — Вивек

Примечания

Ссылки 

Фильмы на тамильском языке
Фильмы-боевики Индии
Фильмы Индии 2003 года
Фильмы о полицейских